Ра́донеж:

Топонимы:
 Радонеж — село в Сергиево-Посадском районе Московской области, связанное с жизнью преподобного Сергия Радонежского.
 Радонеж — железнодорожная платформа Ярославского направления Московской железной дороги.

Иное:
 Радонеж — православная радиостанция, вещающая с 1991 года.
 Радонеж — православное братство.
 Радонеж — православная гимназия.
 Радонеж — международный фестиваль православных кинофильмов и телепрограмм.

См. также 
 Радонежье